

Жінки 
 Нагачевська Зіновія Іванівна — доктор педагогічних наук, професор.

Чоловіки 
 Андрій Нагачевський — директор Центру українського та канадського фольклору імені Петра та Дорис Кулів при Альбертському університеті, доктор наук.